Ленивец:
 Ленивец — ленивый, избегающий труда человек.
 Ленивец — название млекопитающих отряда неполнозубых, подотряда Folivora.
 Ленивец — , элемент гусеничного движителя для натягивания гусеничной ленты. Название получил из-за того, что не связан трансмиссией с двигателем.

См. также 
 Трёхпалый ленивец — вид млекопитающих из семейства трёхпалых ленивцев.